Nerl (ryska: Нерль) kan syfta på:

Nerl (Volga) – en biflod till Volga i Ryssland
Nerl (Kljazma) – en biflod till Kljazma i Ryssland
Nerl (stad) – en stad i Ivanovo oblast i Ryssland